Бештау:
 Бештау (от тюрк. беш — пять и тау — гора) — изолированная пятиглавая гора вулканического происхождения, высочайшая из 19 изолированных гор Минераловодской равнины в Предкавказье
 Бештау — микрорайон в городе Пятигорске
 «Бештау» — российский футбольный клуб из города Лермонтова
 «Бештау» (спасательное судно) — участвовало в спасении БПК «Отважный»
 Бештау — узловая железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в посёлке Иноземцево Ставропольского края.

См. также 
 Бештаугорье